Fulgor (Frankrijk), een Frans historisch merk van lichte motorfietsen;
Fulgor (Milaan), een Italiaans historisch motorfietsmerk.